McHenry es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
Condado de McHenry (Dakota del Norte)
Condado de McHenry (Illinois)